Габріела Сабатіні і Бренда Шульц-Маккарті були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Ліза Реймонд і Ренне Стаббс виграли титул, перемігши у фіналі пару Анджела Леттьєр і Міягі Нана з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Мередіт Макґрат /  Яна Новотна (чвертьфінал)
 Ліндсі Девенпорт /  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
 Ніколь Арендт /  Лорі Макніл (півфінал)
 Мартіна Хінгіс /  Лінда Вілд (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1996 Ameritech Cup Doubles Draw 

Ameritech Cup
Тур WTA 1996